Звіринець — спеціально обладнане місце, територія з приміщеннями, клітками, де тримають різних звірів для показу.
 Звіринець (полювання) — спеціально обладнане місце для полювання або розведення тварин. Починаючи з Середньовіччя, були поширені в Європі навколо замків та міст.

 Звіринець — історична місцевість Києва.
 Звіринець — гора на околицях міста Бережани (Тернопільська область).
 «Звіринець» — загальнозоологічний заказник у Тернопільській області.
 «Звіринець» — гідрологічний заказник у Чернігівській області.
 «Звіринець» — ландшафтний заказник у Рівненській області.

Див. також 
 Звежинець — звіринець польською.